Большие Посёлки— село в Карсунском районе Ульяновской области. Административный центр Большепоселковского сельского поселения.

География 
Находится на левом берегу реки Барыш на расстоянии примерно 5 километров по прямой на север от районного центра поселка Карсун.

История
Возникло в конце XVIII века как деревня в результате переселения части жителей города Карсун. В 1834 году здесь была построена деревянная Богородицкая церковь и деревня стала селом, получив получила второе название – «Богородское». В советское время работали колхозы «Возрождение» и  им. Чкалова.

Инфраструктура
В селе работают общеобразовательная школа, почтовое отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, пожарное депо,  два магазина, дом культуры.

Население
Население составляло 835 человек в 2002 году (русские 95%), 657 по переписи 2010 года.

Известные уроженцы 

 Долгов, Константин Михайлович

Примечания 

Населённые пункты Карсунского района